Vadencourt kan syfta på:
 Vadencourt, Aisne
 Vadencourt, Somme